Lasse Persson och liknande namn kan syfta på:

 Lasse Persson (journalist) (1921–2000), svensk journalist
 Lasse Persson (konstnär) (1937–1999), svensk konstnär
 Lasse Persson (trummis) (född omkring 1960), svensk trummis
 Lasse Persson (serieskapare) (född 1960), svensk serieskapare och trubadur
 Lasse Persson (född 1960), svensk animatör och regissör
 Lasse "Throw It" Persson, trummis i punkbandet Rude Kids

Se även
 Lars Persson